Tomares (Spanje) - gemeente in de Spaanse provincie Sevilla
 Tomares (geslacht) - vlindergeslacht